

Cinema
Coppia diabolica (The Devil You Know) – film del 2013 diretto da James Oakley

Musica
Devil You Know – gruppo musicale statunitense
The Devil You Know – album degli Econoline Crush del 1997
The Devil You Know – album degli Heaven & Hell del 2009
The Devil You Know – album di Rickie Lee Jones del 2012
The Devil You Know – singolo degli Anthrax del 2011
The Devil You Know – singolo degli X Ambassadors del 2017
The Devil You Know – album degli L.A. Guns del 2019

Televisione
Dominazioni (The Devil You Know) – episodio della terza stagione di Stargate SG-1
Il diavolo che conosci (The Devil You Know) – episodio della quinta stagione di Supernatural
La cassaforte (The Devil You Know) – episodio della quarta stagione di Person of Interest